Ljubina est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Ljubina, un village situé dans la municipalité de Foča et dans la République serbe de Bosnie ;
Ljubina, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
 Ljubina, un village situé dans la municipalité de Dvor, comitat de Sisak-Moslavina.